Structured investment vehicle
 Małpi wirus niedoboru odporności (ang. simian immunodeficiency virus)

Przypisy